Film steht für:

 Film, Kunstform der bewegten Bilder

 Film, oberflächliche Beschichtung, siehe dünne Schichten
 Film (Film), Kurzfilm mit Buster Keaton nach einem Drehbuch von Samuel Beckett
 Fotografischer Film, lichtempfindliches Material für die Fotografie von statischen und bewegten Bildern
 Film (Zeitschrift), ehemalige deutsche Filmzeitschrift

Siehe auch: